Pampaphoneus ("matador dos pampas") era um gênero de Dinocephalia da era Paleozóica que viveu na região sul do Brasil; foi descoberto na Formação Rio do Rasto que data entre 252 a 270 milhões anos atrás, no período Permiano. Os pesquisadores da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA encontraram este dinocefálio em um sítio em São Gabriel, no Rio Grande do Sul; houve a descoberta de um crânio do Pampaphoneus em ótima conservação, com cerca de 30 cm de comprimento; pela proporção julga-se que que ele possuía em média três metros de comprimento e pesava mais que um leão.

O Pampaphoneus também trouxe informações relevantes em relação à evolução dos mamíferos e fundamentou ainda mais a teoria da Pangeia, em que os continentes estavam dispostos entre si há 260 milhões de anos. Segundo Juan Carlos Cisneros, salvadorenho da equipe que estudou o fóssil e professor da Universidade Federal do Piauí, a descoberta do Pampaphoneus mostra que havia um "corredor biológico" entre as antigas regiões do Brasil, Rússia e África do Sul, na chamada Pangéia. Naquelas regiões foram encontrados fósseis de predadores similares ao Pampaphoneus comprovando a comunicação entre elas.

Este dinocefálio é o mais antigo carnívoro terrestre já encontrado em todo o continente sulamericano e é a única espécie descrita para o gênero Pampaphoneus. O nome "biccai", é uma homenagem a José Bicca, proprietário da fazenda onde o crânio da espécie foi encontrado em 2008.

Filogenética
Abaixo está o cladograma mostrando a posição filogenética de Pampaphoneus de Cisneros (2012):

Sinapsídeos
Espécies fósseis descritas em 2012